Kozaki (polnisch  für Kosaken) ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Kozaki (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kosaken, 1938 bis 1945 Rappenhöh, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Kozaki (Łukowa), Dorf in der Woiwodschaft Lublin

Kozaki ist ein japanischer Familienname:
 Funa Kozaki (* 2001), japanische Tennisspielerin
 Kozaki Hiromichi (1856–1938), japanischer christlicher Führer und Erzieher

Siehe auch:
 Kosaky